Cistellina är ett släkte av svampar. Cistellina ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Cistellina